Detta är en lista över numrerade småplaneter, nummer 12001–12500.

Källor 
 "Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (10001)-(15000)", IAU, Minor Planet Center. Läst 2 februari 2013.

Småplaneter 012001